De Allsvenskan 2013 was het 89ste seizoen in de hoogste Zweedse voetbalafdeling, opgericht in 1923. Het seizoen begon op 31 maart 2013 en eindigde op 3 november 2013. IF Elfsborg is de verdedigend titelhouder met zes titels op zak inclusief die van het voorgaande seizoen.

Malmö FF won onder leiding van trainer-coach Rikard Norling voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis de Zweedse landstitel. Malmö won in de 29ste speelronde (28 oktober 2013) in de uitwedstrijd van de kampioen van vorig seizoen; Elfsborg IF (0-2) door twee goals van Guillermo Molins. Het was de eerste titel sinds 2011 voor Malmo FF

Voortgang
 Op 8 april 2013 werd de wedstrijd tussen Djurgardens - Mjallby AIF in het Stockholm stadion gestaakt in de 37ste minuut vanwege ongeregeldheden. Nadat er gescoord was door Mjallby gooiden supporters diverse voorwerpen het veld op, Mjallby-speler Gbenga Arokoyo werd geraakt door onder andere een peer, terwijl deze het doelpunt aan het vieren was.
 Magnus Pehrsson nam op 26 april 2013 na vijf wedstrijden ontslag bij Djurgardens IF, zijn tijdelijke opvolgers waren Anders Johansson en Martin Sundgren. Op 15 mei 2013 werden de twee vervangen door de aangestelde coach Per-Mathias Høgmo.
 In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 659 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,75 doelpunt per wedstrijd.

Teams
De volgende teams speelden in de Allsvenskan tijdens het seizoen 2013.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Halmstads BK wint met 3–2 over twee duels en handhaaft zich in hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013 uit in de Allsvenskan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Malmö FF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Malmö FF, die in het seizoen 2013 onder leiding van trainer-coach Rikard Norling voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zweden werden.

Zie ook
Svenska Cupen 2013/14
Zweeds voetbalelftal in 2013

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013